Hockenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Hockenberger (* 1941), deutscher Landwirt und Verbandsfunktionär
 Ulli Hockenberger (* 1956), deutscher Politiker (CDU), MdL Baden-Württemberg